Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2013/2014 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Igls 2 grudnia 2013 roku, a zakończył się 12 stycznia 2014 roku w Park City.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Niemiec Tina Hermann, natomiast wśród mężczyzn triumfował Rosjanin Nikita Tregibow.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2013 w skeletonie
2014 w skeletonie
Zawody skeletonowe